Christian Dorda ist der Name folgender Personen:

* Christian Dorda (Rechtsanwalt) (* 1947), österreichischer Rechtsanwalt
 Christian Dorda (Fußballspieler) (* 1988), deutsch-polnischer Fußballspieler